Генрих Вильгельм Клемм (Clemm; — 1775) — богослов и математик, профессор в Штутгарте.

Опубликовал: «Examen temporum mediorum etc.» (Берлин, 1752), к которому знаменитый академик Эйлер написал предисловие: «Lettre sur quelques paradoxes du calcul analytique» (Тюбинген, 1752); «Gründe aller mathematischen Wissenschaften» (Штутгарт, 1759); «Amoenitates academicae» (Штутгарт, 1754—1767); «Einleitung in die Religion» (Тюбинген, 1762—1773) и др.

Литература 
 

Богословы Германии
Математики Германии
Персоналии по алфавиту
Умершие в 1775 году
Математики по алфавиту